Il doppio del Citizen Cup 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Claudia Kohde Kilsch e Jana Novotná erano le detentori del titolo, ma solo Novotná ha partecipato in coppia con Tine Scheuer-Larsen.

Novotná e Scheuer-Larsen hanno battuto in finale 6–4, 6–2 Andrea Betzner e Judith Wiesner.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Jana Novotná /  Tine Scheuer-Larsen (campionesse)
 Katerina Maleeva /  Raffaella Reggi (semifinali)
 Nathalie Herreman /  Arantxa Sánchez (secondo turno)
 Andrea Betzner /  Judith Wiesner (finale)

 Laura Garrone /  Sabrina Goleš (secondo turno) 
 Nicole Jagerman /  Sandra Wasserman (quarti di finale) 
 Ingelise Driehuis /  Marcella Mesker (quarti di finale) 
 Carin Bakkum /  Simone Schilder (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Citizen Cup 1988